Мезониксы (, от  «средний коготь») — вымершие хищные млекопитающие, типовой род семейства мезонихид.
Несмотря на название рода, конечности мезониксов оканчивались не когтями, а маленькими копытцами. По внешнему виду несколько напоминали волков с вытянутой головой. Жили в среднем эоцене, два вида известны из Северной Америки и два — из Китая. Вероятно, охотились на копытных.

Филогения
Кладограмма по Spaulding et al. (2009)

Виды
Род включал в себя четыре вида:
 Mesonyx nuhetingensis
 Mesonyx obtusidens
 Mesonyx uintensis
 Mesonyx uqbulakensis

Примечания

Мезонихиды
Млекопитающие эоцена
†